Абдулхай Таиров (1912, Шахрихан, Ферганская область, Российская империя — 12 мая 1988) — советский партийный деятель, первый секретарь Бухарского (1952—1953) и Наманганского (1952—1954) обкомов КП(б)-КП Узбекистана.

Биография 
Член ВКП(б) с 1944 года. В 1955 г. окончил Курсы переподготовки при ЦК КПСС.

 1946—1952 гг. — первый секретарь Мирзачульского районного комитета КП(б) Узбекистана (Ташкентская область),
 1952 г. — председатель исполнительного комитета Бухарского областного Совета,
 1952—1953 гг. — первый секретарь Бухарского областного комитета КП(б) — КП Узбекистана,
 1954—1955 гг. — председатель исполнительного комитета Наманганского областного Совета,
 1955—1960 гг. — первый секретарь Наманганского областного комитета КП Узбекистана,
 1960 г. — председатель исполнительного комитета Сурхан-Дарьинского областного Совета.

Источники 
 Таиров
 Некролог

Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Председатели Бухарского облисполкома
Первые секретари Бухарского обкома КП Узбекистана
Председатели Наманганского облисполкома
Первые секретари Наманганского обкома КП Узбекистана
Председатели Сурхандарьинского облисполкома
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС